Il singolare del Lipton International Players Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mats Wilander era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Alberto Mancini.

Ivan Lendl ha battuto in finale Thomas Muster che si è ritirato.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

Lipton International Players Championships 1989